Черемисская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Черемисская волость — в составе Макарьевского уезда Нижегородской губернии.
 Черемисская волость — в составе Екатеринбургского уезда Пермской губернии.
 Черемисская волость — в составе Камышловского уезда Пермской губернии.